Příjmení Škeřík nosí více významných osobností:

 Miroslav Škeřík (1924–2013) – československý basketbalista a reprezentant
 Pavel Škeřík (1927–2009) – český otorinolaryngolog
 Rudolf Škeřík (1896–1968) – český nakladatel